World Matchplay 2020 (darts) - dartstoernooi
 World Matchplay 2020 (golf) - golftoernooi